Сами Фрей (; род. , Париж) — французский актёр.

Биография 
Родился в польско-еврейской семье. Родители были депортированы во время нацистской оккупации Франции, и судьба их неизвестна. Воспитывали Сами Фрея бабушка и тётя.

Окончил театральные курсы Рене Симона в 1957 году. Дебютировал в кино в фильме Робера Оссейна «Простите наши прегрешения» (1956). Первую крупную роль исполнил в фильме Анри-Жоржа Клузо «Истина» (1960).

Необычная восточная красота актёра предопределила круг ролей, которые ему предлагали режиссёры: Жан Азеведу в фильме «Тереза Дескейру» (1962, реж. Жорж Франжю), экзотический посланник иранского шаха Бичиари-Бей в костюмном фильме режиссёра Бернара Бордери «Анжелика и король» (1966).

Исполнил роль Франца в фильме Жана-Люка Годара «Банда аутсайдеров» по роману Д. и Б. Хитченс «Золото Дурака» (1964), Давида в любовной драме Клода Соте «Сезар и Розали» (1972), Эль Мачо в картине Душана Макавеева «Сладкий фильм» (1974), Пола Ньюттена в триллере Боба Рафелсона «Чёрная вдова» (1987), принца де Гравина в «Режиссёре свадеб» (2006, реж. Марко Беллокьо).

Значительные актёрские работы Сами Фрея — Арто в биографической драме «В компании Антонена Арто» (1993, реж. Жерар Мордийя, Главный Приз МКФ в Намюре, 1993), Авраам Рабинович в телесериале «Война и память» (1988—1989).

Творчество

Избранная фильмография 
 Простите наши прегрешения (1956, Робер Оссейн)
 Истина (1960, Анри-Жорж Клузо) — Жильбер Теллье
 Семь смертных грехов (1961, Роже Вадим) — Любовник (часть «Гордыня»)
 Клео от 5 до 7 (1961, Аньес Варда) — Гробовщик (не указан в титрах)
 Ночная молодёжь (1961, ) — Элио
 Тереза Дескейру (1962, Жорж Франжю)
 Посторонние (1964, Жан-Люк Годар) — Франц
 Анжелика и король (1966, Бернар Бордери) — Бачиари-Бей
 Манон-70 (1967, Жан Орель) — де Гриё
 Пена дней (1968, Шарль Бельмон) — Шик
 Мистер Фридом (1969, Уильям Клейн)
 Повторный брак (1971, Жан-Поль Рапно) — Маркиз Анри де Геранд
 Солнце — жёлтого цвета (1972, Маргерит Дюрас)
 Сезар и Розали (1972, Клод Соте) — Давид
 Sweet Movie (1974, Душан Макавеев)
 Нея (1976, Нелли Каплан)
 А почему бы и нет? (1977, Колин Серро)
 Семейная жизнь (1984, Жак Дуайон)
 Маленькая барабанщица (1984, Джордж Рой Хилл) — Халиль
 Чёрная вдова (1986, Боб Рейфелсон)
 Лапута (1987, Хельма Сандерс-Брамс)
 Философский камень (1988, Андре Дельво)
 Африкана (1990, Маргарет фон Тротта)
 Против забвения (1991, Патрис Шеро)
 В компании Антонена Арто (1993, Жерар Мордийя) — Антонен Арто
 Дочь Д'Артаньяна (1994, Бертран Тавернье) — Арамис
 Актёры (2000, Бертран Блие)
 Раскаяние (2002, Летиция Массон)
 Неуловимый (2005, Жером Саль)
 Постановщик свадеб (2007, Марко Белоккьо)
 Собачья ночь (2008, Вернер Шрётер) — Баркала
 Заверенная копия (2010, Аббас Киаростами)

Работа в театре 
 А король-то кривой (1970, по Карлосу Фуэнтесу, пост. Хорхе Лавелли, Авиньонский фестиваль)
  La musica (1985, по киносценарию Маргерит Дюрас в её постановке; Миу-Миу и Сами Фрэй, театр Рон-Пуэн)
 Я помню (1989, 2003, по одноимённой книге Жоржа Перека, театр одного актёра; премия Синдиката критиков, 1989)
 Прямиком к самому худшему (2007, Сэмюэл Беккет, театр одного актёра, парижский театр Ателье)
 Квартет (2008, Хайнер Мюллер по Опасным связям Шодерло де Лакло; Жанна Моро и Сами Фрэй, театр Мадлен)
 Первая любовь (2012, по повести С. Беккета в собственной постановке, театр Ателье)

Награды 
Namur International Festival of French-Speaking Film
 1993: лучший актёр — En compagnie d’Antonin Artaud

Примечания

Ссылки 
 Биография, фильмография 
 
 Видео